Суперкубок Бельгии по футболу 1998 года () — 20-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 1997/98 «Брюгге» и обладатель Кубка Бельгии 1997/98 «Генк». Встреча состоялась 8 августа в Брюгге, на стадионе Ян Брейдел.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на goalstream.org

1998
Матчи ФК «Брюгге»
Матчи ФК «Генк»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1998 году
События 8 августа
Август 1998 года
Спортивные соревнования в Брюгге